Fernando Ruocco ist der Name folgender Personen:

* Fernando Ruocco (Leichtathlet) (* 1958), uruguayischer Leichtathlet
 Fernando Ruocco (Fußballspieler) (Fernando Alejandro Ruocco Muñóz; * 1989), uruguayischer Fußballspieler